Repnik ist der Familienname folgender Personen:

Friedhelm Repnik (* 1949), deutscher Politiker und Sozialminister des Landes Baden-Württemberg
Hans-Peter Repnik (* 1947), deutscher Politiker

sowie der Name 
eines Ortes in der Gemeinde Banovići, Bosnien-Herzegowina, siehe Repnik (Banovići)
 einer Gemeinde in Tschechien, siehe Řepníky